Die Abkürzung JSC steht für:

 Lyndon B. Johnson Space Center
 Joint steering committee, dt. gemeinsamer Lenkungsausschuss
 Joint stock company, Rechtsform eines Gemeinschaftsunternehmens (vergleichbar mit einer Aktiengesellschaft)
 Joersfelder Segel-Club ein Berliner Segelverein
 Joint Situation Centre, die alte Bezeichnung für das INTCEN
 Jülich Supercomputing Centre, Hochleistungsrechenzentrum am Forschungszentrum Jülich
 Jonction Salonique–Constantinople, Kurzform von Société du Chemin de Fer Ottoman Jonction Salonique–Constantinople

JSC